Магрибский Кубок Чемпионов 1971 года — 2-й розыгрыш клубного футбольного турнира Северной Африки. Турнир прошёл в два круга (дома и на выезда), в нём приняли участие 3 африканских клуба. Победителем второй раз подряд стал алжирский клуб Белуиздад.

Итоговая таблица

Матчи

Чемпион

Ссылки 

 Магрибский Кубок Чемпионов 1971 на RSSSF 
 Кубок Чемпионов 1971 на WildStat

Примечания 

1971
Футбол в Африке в 1971 году